Notre-Dame-de-la-Paix hat folgende Bedeutungen:

 Notre-Dame-de-la-Paix (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Collège Notre-Dame de la Paix, Jesuitengymnasium in Namur, Belgien
 Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro, Basilika in Yamoussoukro, Elfenbeinküste
 Notre-Dame-de-la-Paix (Reims), auch „Foujita-Kapelle“ in Reims, Frankreich